Santo hace referencia a varios artículos:

Religión
 Santo, persona venerada tras ser reconocida por la Iglesia como persona de virtud y perfección;
 Sanctus, himno de aclamación de la liturgia católica;
 Lo sagrado, aquello digno de veneración por estar relacionado con la divinidad;
 El onomástico de una persona.

Lugares
Santo Pipó, localidad y municipio argentino de la provincia de Misiones;
Santo Quintino, freguesia portuguesa;

Nombre propio
Santo Krishnan, atleta y actor indio;
Santo Kyoden, poeta, escritor y artista del periodo Edo;
Santo Monti, geógrafo italiano;
Santo Biasatti, periodista argentino.

Además
Santo contra cerebro del mal, película de 1958, coproducción México-Cuba;